Custódia steht für:

 Custódia (Pernambuco), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco

Custódia ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Custódia (* 2001), portugiesischer Schauspieler und Model